Торборг — фамилия:

 Торборг, Керстин (1896—1970) — шведская оперная певица.
 Торборг, Сёрен (1889—1978) — датский гимнаст.